R100 může znamenat:

 Radeon R100 – Grafické čipy od ATI.
 Scammell Pioneer R100 – byl britský dělostřelecký tahač